3. Kavallerie-Brigade steht für:
 3. Königlich Bayerische Kavallerie-Brigade, Großverband der Bayerischen Armee
 3. Garde-Kavallerie-Brigade (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee
 3. Kavallerie-Brigade (Deutsches Kaiserreich), Großverband des Deutschen Kaiserreichs
 3. Kavallerie-Brigade (Wehrmacht), Großverband der Wehrmacht